Culture stratégique peut désigner :
 culture stratégique, la mise en évidence des facteurs culturels qui influencent les choix stratégiques des décideurs ;
 culture stratégique, en politique étrangère, un moyen d’évaluer les différences entre les comportements stratégiques des États.